Die 1. Amateurliga Bayern 1974/75 war die 25. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie bis 1978 den Unterbau zur 2. Fußball-Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss 
Der SSV Jahn Regensburg wurde Bayerischer Amateurmeister und durfte direkt in die 2. Bundesliga Süd aufsteigen. Der FV Würzburg 04 nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1975 teil und scheiterte dort in der Vorrunde am VfR OLI Bürstadt. Die SpVgg 1924 Weiden und der 1. FC Bayreuth mussten in die Landesliga absteigen. Aus den Landesligen kamen zur Saison 1975/76 der 1. FC Bamberg, der FC Amberg und der VfR Neuburg als Aufsteiger.

Ergebnis-Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1974/75 bei f-archiv.de
 Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1974/75 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1974/75 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1974/75
1974